Екатери́на Влади́мировна Га́лкина () — российская кёрлингистка, двукратная чемпионка Европы (2006 и 2012), двукратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная участница Олимпийских игр (2006, 2010 и 2014), многократная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта России (2013).

Биография 
Первым спортивным увлечением Екатерины Галкиной было синхронное плавание, которым она занималась два года, после чего перешла в кёрлинг в ЭШВСМ «Москвич». В составе различных команд, входящих в структуру клуба «Москвич», Галкина пять раз становилась чемпионкой России. На клубном уровне её партнёршами на протяжении 10 лет неизменно являлись Людмила Прививкова и Маргарита Фомина. В 2015 году перешла в команду скипа Анны Сидоровой.

С 2003 по 2010 выступала за молодёжную сборную России, в составе которой выиграла золотые медали .

В декабре 2004 года Екатерина Галкина в 16-летнем возрасте дебютировала в национальной сборной России и с этого времени неизменно входит в её состав. За это время она приняла участие в трёх , десяти , одиннадцати , пяти зимних Универсиадах. Четырежды на этих крупнейших международных соревнованиях она выигрывала золотые медали и ещё 7 раз — серебряные и бронзовые. По игровому амплуа является свипером, выступая в сборной России на позиции первого номера.

Достижения

Со сборными 
 Двукратная  — , ;
 Серебряный призёр ;
 Бронзовый призёр .
 Двукратный бронзовый призёр  — , .
 Трёхкратная участница Олимпийских игр — , , .
 Двукратная чемпионка зимних Универсиад в составе студенческой сборной России — 2013, 2015;
 Двукратный серебряный призёр зимних Универсиад — 2007, 2011;
 Бронзовый призёр 2009.
 .

С клубами 
 5-кратная  — 2006, , , , .
 6-кратный серебряный призёр чемпионатов России — 2005, 2007, , , , .
 Бронзовый призёр чемпионата России .
 Двукратный обладатель Кубка России среди женщин — 2008, 2010.
 Трёхкратный серебряный призёр Кубка России среди женщин — 2007, 2011, 2018.
 Двукратный чемпион России среди смешанных команд (, ).
 Серебряный призёр чемпионата России среди смешанных команд ().
 Серебряный призёр Кубка России среди смешанных команд (2011).

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России.
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 декабря 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVI Всемирной зимней Универсиаде 2013 года в городе Трентино (Италия)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте team-russia2014

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы России по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Заслуженные мастера спорта России
Призёры Универсиад в кёрлинге